Крейг () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Томас Крейг () — американський телевізійний письменник
 Альфред М. Крейг (1832—1911), американський юрист
 Аллан Крейг (народився в 1904 році), шотландський футболіст
 Аллен Крейг (народився в 1984 р.), баскетболіст Американської ліги
 Ангрі Крейг, американський політик
 Аманда Крейг (нар. 1959), британський автор
 Керолайн Крейг (1975 року народження), австралійська актриса
 Чарльз К. Крейг (1865—1944), американський юрист і законодавець
 Шарлотта Крейг (нар. 1991), американський практикуючий тхеквондо
 Деніел Крейг (1968 року народження), англійський актор
 Едвард Гордон Крейг (1872—1966), англійський практикуючий театральний діяч
 Ілля Крейг (помер 1808 р.), Американський проповідник
 Елізабет Крейг (письменник) (1883—1980), британський шеф-кухар
  Елізабет Крейг, політик Нової Зеландії
 Елізабет А. Крейг, американський біохімік і генетик
 Сер Ернест Крейг, 1-й баронет (1859—1933), політик Британської консервативної партії
 Френк Баррінгтон Крейг (1902—1951), британський художник
 Фред Крейг (шотландський футболіст)
 Ф. В. С. Крейг (1929—1989), шотландський політик
 Гордон А. Крейг (1913—2005), шотландсько-американський історик
 Гармон Крейг (1926—2003), американський геохімік
 Гектор Крейг (1775—1842), конгресмен з Нью-Йорка
 Ірвін Крейг (помер 1970 року), американський присяжний суд
 Джеймс Крейг (однозначне розуміння)
 Дженні Крейг (нар. 1932), американський підприємець
 Джо Крейг (нар. 1980), британський автор
 Джон Менсон Крейг (1896—1970), шотландський солдат
 Джуді Крейг (нар. 1946), американська співачка
 Ларрі Крейг (народився 1945 року), американський політик
 Локк Крейг (1860—1925), американський політик
 Малин Крейг (1875—1945), американський генерал
 Майкл Крейг (суддя Луїзіана) (народився у 1968 році), американський суддя
 Майкі Крейг (1960 року народження), британський ді-джей та музикант
 Нейл Крейг (народився в 1956 році), австралійський правив футболіст і тренер
 Пако Крейг (1965 року народження), американський футболіст
 Ральф Крейг (1889—1972), американський легкоатлет
 Річард Крейг (1877—1966), канадський політик
 Род Крейг (1958—2013), американський бейсболіст
 Роджер Крейг (американський футбол) (1960 року народження), американський футболіст
 Роджер Крейг (бейсбол) (народився 1930), американський бейсболіст
 Райан Крейг (нар. 1982), канадський льодовик
 Райан Крейг (драматург), британський драматург
 Стівен Крейг (нар. 1981), шотландський футболіст
 Томмі Крейг, (нар. 1950), шотландський футболіст
 Томас Крейг (актор), англійський актор
 Томас Крейг (поет) (c.1538—1608), шотландський юрист і поет
 Томас Діксон Крейг (1842—1905), канадський політик
 Венді Крейг (нар. 1934), англійська актриса
 В. Г. Крейг — британський інженер
 Вільям Крейг (логічний) (нар. 1918), американський логік
 Вільям Крейг (політик Північної Ірландії) (нар. 1924), північноірландський політик
 Вільям Лейн Крейг (нар. 1949), американський філософ
 Вільям Маршалл Крейг, англійський художник
 Івон Крейг (1937—2015), американська актриса

Див. також 
 Крейг
 Крайг